Alexandre Delpérier, journaliste français.
Georges Delpérier, sculpteur français (1865-1936).